Korenići, naselje u općini Kanfanar, Hrvatska
 Korenići (Donji Vakuf, BiH), naseljeno mjesto u općini Donji Vakuf, BiH